Gaio Valerio Potito – politico e militare romano
 Gaio Valerio Potito Flaco – politico romano
 Gaio Valerio Potito Voluso – politico e militare romano
 Lucio Valerio Potito – politico romano, console nel 449 a.C.
 Lucio Valerio Potito – politico e militare romano, console nel 393 a.C.
 Lucio Valerio Potito – politico e militare romano, console nel 483 a.C.
 Marco Valerio Massimo Potito – politico romano
 Publio Valerio Potito Publicola – politico e militare romano